

Cultura
 Beltrame – maschera di origine milanese nata nel XVII secolo

Geografia
 Beltrame – torrente calabrese

Onomastica
 Beltrame – variante del nome proprio di persona italiano Beltramo

Persone
 Achille Beltrame – illustratore e pittore italiano
 Alessandro Beltrame – calciatore italiano
 Daniel Beltrame – calciatore australiano
 Fabiana Beltrame – canottiera brasiliana
 Fabiano da Rosa Beltrame – calciatore brasiliano
 Francisco Beltrame – architetto e politico uruguaiano
 Giovanni Beltrame – presbitero esploratore geografo italiano
Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi – coniugi, beati della Chiesa Cattolica
 Marco Beltrame – scultore barocco italiano
 Marco Beltrame – sciatore italiano
 Sara Beltrame – scrittrice e sceneggiatrice italiana
 Sebastián Beltrame – biatleta argentino
 Sebastián Beltrame – presentatore televisivo uruguaiano
 Stefano Beltrame – diplomatico e scrittore italiano
 Stefano Beltrame – calciatore italiano
 Wesley Lopes Beltrame – calciatore brasiliano